Der Name Khayyam bezeichnet

 den persischen Mathematiker, Astronomen, Philosophen und Dichter ʿOmar Khayyam (1048–1131)
 den indischen Komponisten Mohammed Zahur Khayyam (1927–2019)

Siehe auch:
 Kayam
 Kajam